Rusca steht für:

 Rusca (Adelsgeschlecht)

Rusca ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Rusca (1680–1745), Schweizer Maler
 Francesco Carlo Rusca (1693–1769), italienischer Porträtmaler
 Franchino Rusca (Graf) (erw. 1419–März 1466), Graf von Locarno und Val Travaglia
 Franchino Rusca (1786–1854), Schweizer Offizier und Politiker
 Giovan Battista Rusca (1881–1961), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat, Nationalrat und Gemeindepräsident von Locarno
 Giovanni Antonio Rusca (1780–1853), Schweizer Anwalt und Politiker
 Jean-Baptiste Rusca (1759–1814), französischer General 
 Johannes Meyer-Rusca (1851–1936), schweizerisch-italienischer Grosskaufmann und Seidenindustrieller sowie Zürcher Kantonal- und Kommunalpolitiker
 Luigi Rusca (1762–1822), klassizistischer Tessiner Architekt
 Luigi Rusca (Politiker) (1810–1880), Schweizer Bankier und Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Nicolò Rusca (1563–1618), römisch-katholischer Erzpriester in Sondrio
 Walterio Meyer Rusca (1882–1969), chilenischer Zivilingenieur schweizerischer Herkunft

Rusca ist der Name folgender Orte

in Rumänien: 
 Rusca (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Rusca (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Rusca (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Rusca Montană, Gemeinde im Kreis Caraș-Severin 

in der Republik Moldau: 
 Rusca (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești